GAZ steht für:
 Genossenschaftliche Allgemeine Zeitung, eine bundesweit erscheinende Mitgliederzeitung von Genossenschaften
 Gesamtverzeichnis ausländischer Zeitschriften, siehe Bibliothekssigel
 Geschätzte Ankunftszeit
 Gorkowski Awtomobilny Sawod (russisch: Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), deutsch: Gorkier Automobilwerk), ein russischer Automobilkonzern, Sitz in Nischni Nowgorod (ehemals Gorki)
 Grüne Aktion Zukunft, eine ehemalige deutsche Umweltpartei
 Guasopa Airport (IATA-Code), Flughafen von Guasopa auf Woodlark, Milne Bay Province, Papua-Neuguinea

Gaz steht für:
 Gaz, eine persische Zuckerwarenspezialität
 Gaz de France, ein französischer Erdgasversorger

gaz steht für:
 Westzentraloromo (ISO-639-3-Code), Dialekt von Oromo (Sprache), afroasiatische Sprache
 gaz (auch guz) war eine aus dem arabischen Kulturkreis übernommene in Indien übliche Bezeichnung für das Längenmaß der „Elle“, siehe Indische Maße und Gewichte #Muslimisches System

Siehe auch:
 Gas (Begriffsklärung)
 Gatz

GAZ